Distensió, terme usat en la diplomàcia, que indica un període de treva en un enfrontament entre estats 
 Distensió o esquinç d'una articulació sense arribar a un trencament